Laserpitium decipiens är en flockblommig växtart som beskrevs av Koso-pol. Laserpitium decipiens ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
decipiens